Pamięć absolutna (film 1990)
 Pamięć absolutna (film 2012)
 Pamięć absolutna 2070
 Pamięć absolutna (program telewizyjny)